Der Segelflugplatz Stüde ist ein deutscher Flugplatz in Stüde bei Gifhorn (Niedersachsen). Er ist als Segelflugplatz klassifiziert und zugelassen. Segelflugbetrieb findet überwiegend im Windenstart oder mit dem vereinseigenen Motorsegler im Flugzuschlepp statt. Flugplatzbetreiber ist der Aeroclub Wolfsburg e.V.

Der Flugplatz befindet sich östlich der Gemeinde Stüde. Die Länge der in Ost-West-Richtung verlaufenden Graspiste beträgt etwa 1000 m.
Die VHF-Sprechfunkfrequenz des Fluggeländes ist 123,155 MHz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Stude
Sportstätte in Niedersachsen
Sport (Landkreis Gifhorn)
Sassenburg
Stüde
Verkehrsbauwerk im Landkreis Gifhorn
Stude